Фромино — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на берегу реки Многа, в 6 км к югу от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 10 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района